Пітат (кратер) (лат. Pitatus) — великий місячний ударний кратер, розташований на південному краю Моря Хмар.
 П'єтро Пітат (бл. 1500—1560) — італійський астроном.